Beate Uhse bezeichnet:

* Beate Uhse (1919–2001), deutsche Pilotin und Unternehmerin

Beate Uhse steht für:

 Beate Uhse AG, einen deutschen Erotikhandel 
 Beate Uhse franchise, ein deutsches Franchise-Unternehmen 
 Beate Uhse Erotik-Museum, ein Museum in Berlin
 Beate-Uhse.TV, einen deutschen privaten Fernsehsender 
 Beate Uhse – Das Recht auf Liebe, eine deutsche Filmbiografie (2011)